Explotació (ecologia), concepte ecològic sobre la relació entre espècies
 Geografia econòmica:
 Explotació pesquera, conjunt de les activitats de la pesca
 Explotació minera, conjunt de les activitats organitzades per obtenir minerals vegeu mineria
 Explotació agrària, el conjunt de les activitats agrícoles i ramaderes 
 Explotació agrícola, vegeu agricultura
 Explotació ramadera vegeu ramaderia
Explotació forestal o silvicultura
 En economia marxista i en la terminologia pròpia del moviment obrer:
 Explotació social, conjunt dels problemes socials relacionats amb la desigualtat social o, en el marxisme, l'apropiació capitalista de la plusvàlua
 Explotació del Tercer Món o explotació neocolonial, vegeu neocolonialisme
 Explotació laboral Injustícies comeses en l'àmbit laboral